Списък на легатите или управителите (статхалтер; governors) на римската провинция Долна Мизия (Moesia inferior).

Литература 
 Dicţionar de istorie veche a României ("Dictionary of ancient Romanian history") (1976) Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, pp. 399-401

Римски управители
 
Мизия